Oliver Marach e Mate Pavić erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Máximo González e Nicolás Jarry.

In finale Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut hanno sconfitto Henri Kontinen e John Peers con il punteggio di 6–4, 7–61.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarti di finale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (campioni) 
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (primo turno)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (secondo turno)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (terzo turno)
  Henri Kontinen /  John Peers (finale)
  Ivan Dodig /  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Feliciano López /  Marc López (primo turno)
  Rohan Bopanna /  Divij Sharan (primo turno)
  Robin Haase /  Matwé Middelkoop (primo turno) 

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Alex Bolt /  Marc Polmans (primo turno)
  James Duckworth /  Jordan Thompson (primo turno)
  Blake Ellis /  Alexei Popyrin (terzo turno)
  Gong Maoxin /  Zhang Ze (secondo turno)

  Lleyton Hewitt /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Nick Kyrgios /  Matt Reid (primo turno)
  Max Purcell /  Luke Saville (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2019